Принц Педру Луиш Орлеан-Браганса (; ) — представитель бразильской императорской династии Орлеан-Браганса. Третий в линии наследования бывшего бразильского престола, упраздненного в 1889 году.

Полное имя — Педру Луиш Мария Жозе Мигель Габриэль Рафаэль Гонзага де Орлеан и Браганса и Линь.

Семья 
Принц Педру Луиш родился 12 января 1983 года в Рио-де-Жанейро. Старший из двух сыновей принца Антониу Орлеан-Браганса (род. 1950) и его жены, принцессы Кристины де Линь (род. 1955).

По отцовской линии Педру Луиш — внук принца Педру Энрике Орлеан-Браганса (1909—1981), одного из двух претендентов на главенство в Бразильском императорском доме, и принцессы Марии Елизаветы Баварской (1914—2011), а по материнской линии приходится внуком  (1925—2005), и  (1929—2019). Семья его матери, дом де Линь, является одним из старейших и известных дворянских родов в современной Бельгии. Кристина де Линь — племянница великого герцога Жана Люксембургского (1921—2019), правившего в 1964—2000 годах.

Принц Луиш де Орлеан-Браганса, нынешний глава Васорасской линии Бразильского императорского дома, и принц Бертран Орлеан-Браганса, императорский принц (старшие братья Антониу, отца Педру Луиша) не состоят в браке и не имеют детей. Поэтому его отец Антониу является третьим в очереди на пост главы бразильского императорского дома.

Принц Педру Луиш является потомком королей Португалии, Бразилии и Алгарве, а также поздних монархов независимой Бразилии, императоров Педру I и Педру II. Он также потомок по мужской линии короля Франции Луи-Филиппа I Орлеанского.

Карьера 
Педру Луиш имел двойное бразильско-бельгийское гражданство. Свободно владел португальским, английским и французским языками . В младенчестве принц вместе с семьей переехал в Петрополис, получил среднее образование в школе Ипиранга. В 2001-2005 годах принц учился в частном университете «Ibmec» в Рио-де-Жанейро по специализации «деловое администрирование». Продолжил послевузовое образование в университете «Fundação Getúlio Vargas», где изучал экономику. После этого он работал в банке Мариани в Рио-де-Жанейро, а в конце 2007 года переехал в Люксембург, где работал в банке BNP Paribas, занимаясь управленческим консалтингом.

Принц мог себе позволить жить с комфортом, но «без большой роскоши». У него не было личного автомобиля. Он ездил по Рио-де-Жанейро пешком или на автобусе. Что касается его жизни, то он однажды сказал в интервью: «Мы ведем нормальную жизнь, мы граждане, как и все остальные, работаем, чтобы жить».

Роль в династии 
В 1993 году в Бразилии состоялся конституционный референдум о будущем государственном устройстве страны. Принцы Луиш и Бертран, известные сторонники восстановления монархии, осуждались не только некоторыми монархистами, но и четырьмя из своих младших братьев, которые безуспешно пытались их убедить отказаться от традиционных претензий на императорский престол в пользу своего брата Антониу и его старшего сына, десятилетнего Педру Луиша. Принцы Луиш и Бертран признавали, что их племянник Педру Луиш был лучшим кандидатом в случае восстановления монархии в Бразилии. Но на референдуме монархисты проиграли, получив 13,2 % голосов.

Что касается его статуса принца и обязанностей, присущих этому титулу, он говорил: «Мы должны нести это бремя и служить примером». В 1999 году принц Педру Луиш стал почетным президентом монархической молодежи Бразилии. Он был награжден Большим крестом Ордена Педру I и Большим крестом Ордена Розы.

Принц Педру Луиш Орлеан-Браганса высказывался о политики правительства президента Луиса Инасио Лула да Силвы: «Я очень доволен экономическими показателями Бразилии, полученными от политики Лулы да Силвы. Я сторонник политического выбора бразильского правительства, которое, по моему мнению, уменьшает экономический разрыв между бразильцами».

Титулы и стили 
 12 января 1983 — 1 июня 2009 года: Его Королевское Высочество принц Педру Луиш Орлеан-Браганса, принц Бразильский.

Гибель 

Принц Педру Луиш Орлеан-Браганса погиб в результате крушения рейса 447 авиакомпании Air France 1 июня 2009 года . Его кузина, принцесса Аликс де Линь, планировала поехать с ним, но купила билет на более ранний рейс . Тело Педру Луиша было найдено в океане, а затем захоронено в родовом мавзолее в Васорасе 5 июля того же года.

Родословная

См. также 
 Бразильская империя
 Бразильская императорская семья
 Порядок наследования бразильского императорского престола

Примечания

Ссылки 
 Official website of the Imperial House of Brazil
  Interview with Prince Antônio about his son Prince Pedro Luiz' death (with pictures)

Педру Луиш
Принцы Франции (Орлеанские)
Погибшие в авиакатастрофах в открытом море